Гафин Александр Дмитриевич — входит в наблюдательный совет латвийского банка Rietumu Banka. Занимается развитием бизнеса банка, маркетингом и PR, а также продвижением бренда Rietumu на рынках Российской Федерации и других стран СНГ в соответствии с долгосрочной стратегией развития банка.
Руководитель проекта WATCH Russia.

Краткая биография 
Родился  года в г. . Отец работал в системе Минморфлота СССР.

Учился в школе-интернате МИД СССР (пос. Юность, ст. Чкаловская, Московской области), откуда после 9-го класса перешёл учиться в школу № 636. После окончания школы работал разнорабочим в НИИ неорганических материалов. Занимался торговлей антиквариатом и валютными операциями 

С 1983 года  Член Союза Писателей ( секция драматургия ) В 1988 году принял участие в организации Московского молодёжного центра. Автор и организатор публицистических выставок-акций: «Хрущев, те 10 лет», «Митьки в Москве», «Афганская война», «Сокровища еврейской культуры», фотовыставки «Президент Кеннеди»,  Андрей Макаревич и других. С 1994 года ОАО «Альфа-Банк», начальник департамента PR и рекламы, вице-президент, 1998-2006 года - Член совета директоров «Альфа-Банк».  

C 1994 года А. Гафин осуществляет организацию крупных благотворительных и культурных акций; занимался организацией гастролей в Москве звезд мировой поп-музыки (Пол Маккартни, Тина Тёрнер, Элтон Джон, Стинг, балет Мориса Бежара, опера Франко Дзоферели и других).

Женат. Ирина Гафина (дизайнер), имеет сына (Гафин Дмитрий Александрович, бизнесмен) и дочь Екатерина (дизайнер-архитектор). 
  
Действительный член Американской Пушкинской академии искусств.
Член Попечительского Совета Всемирного Фонда Дикой Природы (Wс WF).
Член Попечительского совета Большого театра, исполнительный директор Фонда Большого театра (с 29 июня 2003 года).
Один из трех учредителей Благотворительного Фонда Владимира Высоцкого.
Постоянный и полномочный член Попечительского совета Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
Член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Член Союза журналистов России.
Член Союза писателей России.
Член Правления фонда «Поколение» (Generation) в Латвии. Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (7 апреля 2005 года) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 В ноябре 1997 года за активное участие в восстановлении православных храмов награждён Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II орденом Русской Православной церкви «Преподобного Сергия Радонежского» III степени.
 В ноябре 1999 года стал лауреатом Золотой Пушкинской медали за меценатство.
 В сентябре 2002 года награждён почетной медалью муниципалитета Рима за активное участие и реализацию гастролей Римского оперного театра в Москве и серьёзный вклад в развитие общественных и культурных связей между Россией и Италией.
 Лауреат премии «Менеджер России» 2003 года в номинации «PR-индустрия».
 По решению Совета Клуба главных редакторов региональных газет России и на основании заключения Наградной комиссии от 15 апреля 2003 года награждён нагрудным Знаком «Четвёртая власть. За заслуги перед прессой».
 Награждён престижной профессиональной премией «Медиа-Менеджер России 2010» и признан победителем в номинации «PR-менеджер десятилетия». Награждён медалью ГУВД по Москве за помощь и меценатство.

Интересы 
Профессиональный литератор, член союза Журналистов России ,  создатель и главный редактор журнала Spear's Russia ( 2006-2014 ) ,  автор нескольких книг и пьес. Любимая фраза «Не унывать», любимая машина — «Роллс Ройс».

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт
 Страница на официальном сайте Альфа-банка

Персоналии по алфавиту
Члены Общественного Совета Российского еврейского конгресса